Kaspar est un prénom masculin, équivalent germanique de Gaspard.

Patronymie 

 Felix Kaspar (1915-2003) était un patineur artistique autrichien.
 Jean Kaspar (né en 1941) est un syndicaliste français.
 Karel Kašpar (1870-1941) est un cardinal tchèque.
 Lukáš Kašpar (1985) est un joueur de hockey sur glace.

Œuvres 
 Kaspar, album de bandes desinées de Diane Obomsawin, publié en 2007.

Voir aussi  
 Kaspar Hauser, un film muet allemand de 1915 réalisé par Kurt Matull. 
 L'Énigme de Kaspar Hauser, un film allemand réalisé par Werner Herzog (1974).
 Kaspar, le chat du Grand Hôtel, un livre de Michael Morpurgo (2008).